

Localidades 
 Coincy, comuna francesa localizada no departamento de Aisne;
 Coincy, comuna francesa localizada no departamento de Mosela.

Pessoas 
 Auguste Henri Cornut de la Fontaine de Coincy, botânico francês.